Jan Jozef Horemans il Vecchio (1682-1759) – pittore fiammingo
 Jan Jozef Horemans il Giovane (1714-1792) – pittore fiammingo